Axiomatique est l'adjectif relatif à Axiome
 Axiomatique désigne à la fois l'ensemble des axiomes nécessaires et suffisants à la construction d'une théorie (en général mathématique), et la science de leurs cohérences.
 Un ouvrage de 
 Axiomatique est une nouvelle de Greg Egan, parue dans le recueil Axiomatique